213 км — казарма как тип сельского населённого пункта в Амурском районе Хабаровского края. Входит в состав Болоньского сельского поселения.

География 
Казарма 213 км расположена на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре между казармой 207 км и разъездом 21.

Население

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Казарма 213 км в Викимапии

Населённые пункты Амурского района